Rifugio Comici ist der italienische Name der:

 Emilio-Comici-Hütte in Gröden
 Zsigmondyhütte in den Sextner Dolomiten